8401 Assirelli – asteroide
Alberto Assirelli – ciclista italiano 
Ascanio Assirelli – calciatore italiano 
Elio Assirelli – politico italiano
Nino Assirelli – ciclista italiano